У́лица Ле́нина (до апреля 1924 г. — ул. Большая)— главная улица города Читы, проходящая от улицы Кирова, переходящей в Агинский тракт (), до улицы Генерала Белика. В начале XX века улица  называлась «Большая улица». По ходу улицы расположены такие объекты, как площадь Декабристов, площадь Ленина, площадь Октябрьской Революции, ПКиО. На всей протяженности улицы (кроме первых двух кварталов) и расположенной на целый квартал одноимённой, закрытой для движения автотранспорта площади, протянута троллейбусная линия.

Дома по улице Ленина

Нечётная сторона 
 Дом № 1 — Выставочный центр «Забайкальский»
 Дом № 41 — ТД «Весна»
 Дом № 65 — Профессиональное училище № 35
 Дом № 77 — Читинский политехнический колледж
 Дом № 79 — Кинотеатр «Удокан»
 Дом № 105 — Автоматизированный переговорный пункт
 Дом № 107 — Управление Федеральной почтовой связи Забайкальского края, ОАО «Ростелеком»
 Дом № 109 — Краевая больница восстановительного лечения № 3
 Дом № 157 — Администрация Читинского района
 Дом № 159 — Читинский районный суд

Чётная сторона 
 Дом № 2 — Забайкальский краевой лицей-интернат
 Дом № 4 — Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2
 Дом № 8 — Городская больница № 1
 Дом № 30 — Прокуратура Ингодинского района
 Дом № 56 — Забайкальский художественный салон
 Дом № 84 — Дворец Шумовых, ныне Управление ФСБ России по Забайкальскому краю
 Дом № 88 — ФГУ «Дом офицеров», Музей истории войск СибВО, ПКиО «ОДОРА».
 Дом № 92 — Гостиница «Забайкалье»
 Дом № 98 — Администрация городского округа г. Чита
 Дом № 100Б — Четвертый арбитражный апелляционный суд
 Дом № 130 — ТЦ «Сувениры»
 Дом № 162 — ЗабКИПКРО

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Читы
Улицы, названные в честь Владимира Ленина